Claudia Riegler ist der Name folgender Personen:

* Claudia Riegler (Snowboarderin) (* 1973), österreichische Snowboarderin
 Claudia Riegler (Skirennläuferin) (* 1976), neuseeländisch-österreichische Skirennläuferin